

Wydarzenia 

 Siódme starożytne igrzyska olimpijskie.
 Rzym: Porwanie Sabinek.

Zmarli 
 Zachariasz, król izraelski
 Szallum, król izraelski (uzurpator)